Bathory – glazbeni sastav
 Báthory – mađarska velikaška obitelj s posjedima u Mađarskoj i Hrvatskoj